la famille Autain, dont font partie :
 François Autain (1935-2019), homme politique français ;
 Yvan Autain (1945-), de son nom de scène Yvan Dautin, chanteur français, frère de François.
 Clémentine Autain (1973-), femme politique française, fille d'Yvan Dautin ;

Patronyme français